Пер Гуннар Бёрье Берлин (; , Сёдра-Сандбю, Швеция — , Ландскруна, Швеция) — шведский борец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) по вольной борьбе, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) по классической борьбе.

Спортивная карьера 
Начал заниматься борьбой в борцовском клубе ГАК города Эскильстуна. Выступать на международной арене начал после Второй мировой войны, когда они были возобновлены. На чемпионате Европы в Стамбуле (1949) он завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе. На мировом первенстве в Хельсинки (1951) занял четвёртое место борьбе вольным стилем.

На мировом первенстве в Неаполе (1953) занял пятое место, также выступал на чемпионатах мира в Токио (1954) и по греко-римской борьбе в Карлсруэ (1955), но остался без медалей, заняв четвёртое и десятое места, соответственно.

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) выиграл серебро в той же дисциплине, а через четыре года в Мельбурне (1956) — бронзу в классической борьбе. В вольной борьбе занял четвёртое место. По завершении мельбурнской Олимпиады принял решение о завершении спортивной карьеры.

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года